Пара Максим Мирный / Даниэль Нестор — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — Лукаш Длоуги и Пол Хенли — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 чех (в паре с бразильцем Марсело Мело) проиграл уже на старте.
 австралиец (в паре с британцем Джейми Марреем) прошёл круг.

Посев 

  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Титул)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер ''(Финал)

<li>  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Полуфинал)
<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2012